Biscuits Fossier – francuskie przedsiębiorstwo cukiernicze
 Robert Fossier – francuski historyk